Анато́лий Панфи́лов:
 Панфилов, Анатолий Алексеевич (род. 1951) — российский политик и общественный деятель.
 Панфилов, Анатолий Тихонович (1955—2007) — советский и российский офицер-подводник, контр-адмирал, Герой Российской Федерации.